August Johansson heter flera personer:

August Johansson i Kalmar (1842–1917), svensk jurist och riksdagsman
August Johansson i Dingle (1844-1915), riksdagsman 1894-1898
Frans August Johansson (1850-1910), teolog
Johan August Johansson (1855–1928), svensk riksdagsman
August Johansson i Lövholmen (1864-1939), riksdagsman 1920-1935
August Johansson (född 1871), skolman och författare
August Johansson i Trollhättan (född 1875), riksdagsman från 1915